Трка на 200 метара у мушкој конкуренцији на 9. Светском првенству у атлетици 2003. у Паризу одржано је 26., 27. и 28. августа на стадиону Стад де Франс.

Титулу освојену у Едмонтону 2001. бранила је Деби Фергусон са Бахама.

Земље учеснице 
Учествовало је 42 такмичарке из 32 земље.

  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (3)

  (1)
  (1)
  (2)
  (3)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди 
Рекорди на 200 метара за жене пре почетка светског првенства 23. августа 2003. године:

Најбољи резултати у 2003. години 
Десет најбржих атлетичарју 2003. године су пре почетка светког првенства (23. августа 2003.) заузимале следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 2003.

Сатница

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 26. августа 2003. године. У квалификацијама су учествовале 42 атлетичарке које су били подељени у 6 група. Пласман у четвртфинале избориле су по 4 првопласиране из сваке групе (КВ) и 8 са најбољим резултатом (кв).,

Четвртфинале 
Такмичење је одржано 26. августа 2003. године. Такмичарке су били подељене у 4 групе. Пласман у полуфинале обезбедиле су по 4 првопласиране спринтерке из сваке групе (КВ).,

Полуфинале 
Такмичење је одржано 27. августа 2003. године. Такмичарке су биле подељене у 2 групе. Пласман у финале обезбедиле су по 4 првопласиране спринтерке из сваке групе (КВ).,

Финале 
Такмичење је одржано 28. августа 2003. године у 21:00 по локалном времену.,

Референце

Спољашње везе 
 Резултати трке на сајту WA.
 Комплетни резултати на СП 2003. на сајту WA
 Комплетни резултати трке на 200 м на сајту /todor66.com

Светско првенство у атлетици на отвореном 2003.
Трка на 400 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном